Данило Сирино де Оливейра (; 11 ноября 1986, Сорокаба, Бразилия) — бразильский футболист, нападающий кипрского клуба «Неа Саламина».

Биография 
Данило начал свою европейскую профессиональную карьеру в польском клубе «Погонь» из Щецина в 2006 году, однако там почти не получал игровой практики. В следующем году стал игроком чешского клуба «Пршибрам», в котором так и не смог раскрыться, хотя имел неплохую игровую практику. После этого был период игры в «Спартаке» из Трнавы, где Данило не смог закрепиться в основе.

В 2010 году бразилец перешёл в венгерский клуб «Гонвед», где провёл довольно удачные сезоны. Его успехи в Венгрии привлекли известные клубы.

В 2012 году он подписал контракт до 2015 года со швейцарским клубом «Сьон». Но пробиться в основу «Сьона» Данило так и не смог. Через полгода был отдан в аренду с правом первоочередного выкупа луганской «Заре».

Вскоре «Заря» выкупила футболиста у швейцарского клуба. Однако в связи с ситуацией на Украине Данило был отдан в аренду краснодарской «Кубани». Зимой вернулся в расположение «Зари», так как краснодарский клуб не смог договориться о выкупе игрока.

31 марта 2015 года бразильский форвард подписал контракт с казахстанским клубом «Актобе» на 684 000 евро в год и забил за сезон шесть голов. Но по окончании сезона все легионеры были выставлены на трансфер.

В декабре 2015 года подписал контракт с чемпионом Таиланда клубом «Бурирам Юнайтед», но, не сыграв и матча, перешёл в другой местный клуб «Чианграй Юнайтед».

В конце 2016 года бразилец поиграл в эмиратском клубе «Дибба Аль-Фуджайра».

В июне 2017 года Данило вернулся в венгерский «Гонвед».

Достижения 
 «Кубань»
 Финалист Кубка России (1): 2014/15

 «Актобе»
  Бронзовый призёр чемпионата Казахстана 2015

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Погонь» Щецин
Игроки ФК «Пршибрам»
Игроки ФК «Спартак» Трнава
Игроки ФК «Гонвед»
Игроки ФК «Сьон»
Игроки ФК «Заря» Луганск
Игроки ФК «Кубань»
Игроки ФК «Актобе»
Игроки ФК «Чианграй Юнайтед»
Игроки ФК «Дибба Аль-Фуджайра»
Игроки ФК «Аль-Муайдар»
Игроки ФК «Неа Саламина»